Csehország
 Výrava, település a Hradec Králové-i járásban
 Szlovákia
 Virava (szlovákul Výrava), település az Eperjesi kerület Mezőlaborci járásában